Linia 1 metra w Seulu – jedna z linii metra w stolicy Korei Południowej, Seulu. Najstarsza i najdłuższa z 17 linii tworzących sieć seulskiego metra. Przebiega przez centrum metropolii i łączy stacje Soyosan na północnym wschodzie, Incheon na południowym zachodzie oraz Sinchang na południu.

Pierwszy odcinek linii został otwarty w 1974 roku. Pociągi obsługujące jej trasę początkowo korzystały głównie z torów oraz infrastruktury dla pociągów dalekobieżnych. Do dziś większość pociągów na trasie linii oraz prawie całą infrastrukturę obsługuje spółka Korail, wykonująca większość przewozów dalekobieżnych w Korei Południowej. Jedynie krótki odcinek linii przebiegający przez centrum Seulu o długości 7,8 km między stacjami Cheongnyangni oraz Seoul jest zarządzany przez przedsiębiorstwo Seoul Metro.

Najważniejsze stacje na trasie linii to, między innymi: Soyosan, Dongducheon, Uijeongbu, Cheongnyangni, Seoul, Yongsan i Guro. Na tej ostatniej stacji linia rozwidla się na dwa osobne odcinki: w stronę stacji Incheon i w stronę stacji Suwon, Byeongjeom, Cheonan oraz (od grudnia 2008) Sinchang.

Początkowo na oznaczeniach stacyjnych i w pociągach podziemne fragmenty linii oznaczano kolorem czerwonym. Zmieniło się to w 2000 roku, gdy linia w całości otrzymała obowiązujący do dziś kolor ciemnoniebieski. Czerwonym kolorem obecnie oznaczane są wyłącznie pociągi przyspieszone.

Pociągi przyspieszone 
Część pociągów na linii 1 to pociągi przyspieszone (kor. 급행전철, ang. Rapid Trains), obsługiwane przez Korail (spółkę obsługującą większość kolejowych połączeń dalekobieżnych w Korei Południowej). Pociągi te zatrzymują się tylko na wybranych stacjach. Kursują one jedynie na niektórych odcinkach linii w pięciu relacjach:
 Dongducheon – Incheon (tzw. A Rapid)
 Yangju – Incheon (tzw. B Rapid)
 Yongsan – Cheonan
 Yongsan – Incheon Wschodni (kor., ang. Dongincheon)
 Seoul – Cheonan

Stacje 
YD: Yongsan – Dongincheon Express Line
YC: Yongsan – Cheonan Express Line
SC: Seoul – Cheonan Express Line

Historia budowy linii 

1974
 15 sierpnia: Oficjalnie otwarto pierwszą linię seulskiego metra. Miała ona wtedy 9 stacji (odcinek Seoul – Cheongnyangni), a pociągi metra kursowały także na wówczas uznawanym za osobny odcinku po torach należących do południowokoreańskich kolei między stacjami Seongbuk (kraniec północny), Incheon oraz Suwon (kraniec południowy).

1979
 1 lutego: Otwarcie stacji Yuljeon (obecnie stacja Uniwersytet Sungkyunkwan, ang. Sukgkyunkwan University).

1980
 5 stycznia: Otwarcie stacji Sinimun.
 1 kwietnia: Otwarcie stacji Seobinggo, Hannam oraz Hoegi (obecnie wchodzące w skład linii Centralnej).

1982
 2 sierpnia: Otwarcie stacji Seoksu.

1984
 1 stycznia: Nazwa stacji Yuljeon zmieniona na Seongdae-ap (obecnie stacja Uniwersytet Sungkyunkwan, ang. Sungkyunkwan University).
 22 maja: Otwarcie stacji Sindorim.
 20 listopada: Otwarcie stacji Baegun.

1985
 14 stycznia: Otwarcie stacji Seokgye.
 22 sierpnia: Otwarcie stacji Wolgye oraz Nokcheon.
 18 października: Otwarcie stacji Oksu (obecnie wchodząca w skład linii Centralnej).

1986
 22 września: Włączenie w skład linii sześciu stacji od Uijeongbu do Chang-dong jako północny fragment linii.

1987
 5 października: Otwarcie stacji Uijeongbu Bukbu (obecnie stacja Ganeung).
 31 grudnia: Otwarcie stacji Jung-dong.

1988
 16 stycznia: Otwarcie stacji Onsu.
 25 października: Otwarcie stacji Geumjeong.

1994
 11 lipca: Otwarcie stacji Ganseok oraz Dowon.
 1 grudnia: Stacja Seongdae-ap przemianowana na Uniwersytet Sungkyunkwan (nazwa obowiązująca do dziś, ang. Sungkyunkwan University).

1995
 16 lutego: Otwarcie stacji Guil.

1996
 1 stycznia: Stacja Hwigyeong przemianowana na Uniwersytet Języków Obcych (nazwa obowiązująca do dziś, ang. Hankuk University of Foreign Studies).
 28 marca: Otwarcie stacji Bugae.

1997
 30 kwietnia: Otwarcie stacji Sosa.

1998
 7 stycznia: Otwarcie stacji Singil oraz Doksan.

2000
 Włączenie do linii fragmentu obsługiwanego na torach i infrastrukturze przedsiębiorstwa koreańskich kolei Korail.

2001
 30 listopada: Otwarcie stacji Dohwa.

2003
 30 kwietnia: Włączenie do linii stacji Seryu oraz Byeongjeom jako południowy fragment linii.

2004
 25 sierpnia: Stacja Bugok przemianowana na Uiwang (nazwa obowiązująca do dziś).

2005
 20 stycznia: Włączenie do linii na odcinku południowym ośmiu stacji na odcinku Byeongjeom – Cheonan.
 21 grudnia: Otwarcie stacji Dongmyo.
 27 grudnia: Otwarcie stacji Sema oraz Osan College.

2006
 30 czerwca: Otwarcie stacji Jinwi oraz Jije.
 1 lipca: Stacja Garibong przemianowana na Gasan Digital Complex. Nazwa ta obowiązuje do dzisiaj.
 15 grudnia: Osiem stacji na odcinku Soyosan – Uijeongbu Bukbu (jedna stacaj została przemianowana z Uijeongbu Bukbu na Ganeung) zostało włączonych do linii 1 na jej północnym odcinku. Otwarto także odgałęzienie linii do stacji Gwangmyeong.

2007
 28 grudnia: Otwarcie stacji Deokgye.

2008
 Grudzień: Włączenie do linii na odcinku południowym sześciu stacji na odcinku Cheonan – Sinchang; stacja Siheung przemianowana na Ratusz dzielnicy Geumcheon (ang. Geumcheon-gu Office).

2010
 21 stycznia: Otwarcie stacji Dangjeong.
 26 lutego: Otwarcie stacji Seodongtan.

Pociągi kursujące na trasie linii

Współczesne

Obsługiwane przez Seoul Metro 
 Seria 1000
 Seria 1000 (rozruch oporowy, 2. dostawa; od 1988)
 Seria 1000 (rozruch za pomocą inwerterów VVVF; od 1999)

Obsługiwane przez Korail 
 Korail 1000 (2. i 3. dostawa; od 1988)
 Korail 311000 (od 1996)
 Korail 319000 (wyłącznie na trasie Gwangmyeong – Yeongdeungpo)

Historyczne

Obsługiwane przez Seoul Metro 
 Seria 1000
 Seria 1000 (rozruch oporowy, 1. dostawa; od 1974 do 1999)

Obsługiwane przez Korail 
 Korail 1000 (1. dostawa; od 1974 do 2004)

Zajezdnie i nastawnie 
(w kolejności od położonej najbardziej na północ)
 Nastawnia Majeon (między stacjami Deokye oraz Yangju)
 Zajezdnia Chang-dong (wraz z linią 4)
 Zajezdnia Seongbuk
 Zajezdnia Imun
 Zajezdnia Guro
 Zajezdnia Siheung (głównie dla pociągów obsługujących linię 4, lecz ze względu na duże natężenie ruchu stacjonują w niej również pociągi z linii 1 obsługiwane przez Korail, które wjeżdżają do niej zwrotnicą za stację Geumjeong)
 Zajezdnia Byeongjeom

Zobacz też 
 Metro w Seulu

Bibliografia 
 Strona z informacjami na temat seulskiego metra , UrbanRail.net, [dostęp: 16 czerwca 2013].
 Wyszukiwarka połączeń pociągami seulskiego metra , Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation, [dostęp: 16 czerwca 2013].

Metro w Seulu